Bohumír Štědroň ist der Name folgender Personen:

* Bohumír Štědroň (Musikwissenschaftler) (1905–1982), tschechischer Musikwissenschaftler und Pianist
 Bohumír Štědroň (Wirtschaftswissenschaftler) (* 1948), tschechischer Wirtschaftswissenschaftler und Pianist